Le terme Nizâm ou Nizam peut désigner des personnalités ou des fonctions.

Distinction terminologique 
 Nizâm « arabe = نظام  » est un mot venant de l'arabe signifiant ordre, organisation. 
 Nizam est un prénom masculin arabe et turc (prénom masculin turc).

Les nizâm de l'Hyderâbâd

Autres

Nizâm al-Mulk 
Nizâm al-Mulk (administrateur du royaume).
 Nizâm al-Mulk (vers 1018, Tus 1092) vizir des sultans seldjoukides Alp Arslan et Malik Shah I.

Nizâm ad-Dawla 
Nizâm ad-Dawla (ordre de la dynastie).
 Nizâm ad-Dawla Nasr (règne 1061-1079) émir de la dynastie kurde des Marwanides.
 Mir Ahmad `Alî Khan Nizâm ad-Dawla Nasir Jang (règne 1748-1750) second nizâm de l'Hyderâbâd.

Nizâm ad-Dîn 
Nizâm ad-Dîn (ordre de la religion).
 Nizam ad-Din Yahya (règne 1438-1480) émir du Sistan.
 Nizam ad-Din Ahmad Chah III (règne 1461-1463) sultan de Bahmanî.
 Nizam ad-Din Awliya (mort en 1325) grand maître soufi indien.

Terrorisme 
Selon Gilles Kepel et Antoine Jardin, le « nizam » est la stratégie organisationnelle des réseaux terroristes islamistes de  « troisième génération », .

Notes 

Titre
Politique en Inde
Prince